1К133 «Типчак» — комплекс для ведения воздушной разведки с дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом. Предназначен для ведения воздушной разведки и аэрофотосъёмки местности на дальности до 40 км от наземного пункта управления.

Разработчик — КБ «Луч» (г. Рыбинск), входящее в состав ОАО «Концерн «Вега»».

История 
1 ноября 2007 года комплекс «Типчак» прошёл государственные испытания, 1 января 2008 года «Типчак» был включён в государственный оборонный заказ, в соответствии с которым были выделены средства на серийное производство 10 комплексов в штатной конфигурации и дополнительное производство к ним нескольких десятков дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов БЛА-05 (9М62).

4 сентября 2008 года гендиректор концерна «Вега» Владимир Верба сообщил, что концерн начинает поставку комплексов «Типчак» вооружённым силам Российской Федерации и первые комплексы поступят в войска до конца 2008 года. В 2008 году был поставлен один комплекс «Типчак» с шестью БЛА-05 и полным комплектом наземного оборудования, к 30 января 2009 года общее количество построенных БЛА «Типчак» составляло 20 экземпляров (включая опытные аппараты). Однако поскольку к этому времени уже был разработан один опытный образец БЛА-07 с улучшенными характеристиками, на рассмотрение был вынесен вопрос о использовании в комплексах «Типчак» аппаратов БЛА-07.

Состав комплекса 
 6 БПЛА с поршневыми двигателями, запускаемые с помощью катапультного устройства
 4 автомобиля на базе КАМАЗ:
 антенная машина: передача команд, приём информации и определение координат БПЛА радиолокационным методом. Обеспечивает одновременную работу 2 БПЛА.
 операторская машина: управление комплексом, обработка информации, привязка к цифровой карте местности, выделение объектов разведки и передача итоговой информации в войска.
 транспортно-пусковая машина: транспортировка 6 БПЛА и обеспечение их запуска пневматической катапультой
 машина технического обеспечения: поиск приземлившихся БПЛА, транспортировка запаса расходуемых материалов

Характеристики БПЛА 
 Максимальный радиус ведения разведки — 40 км;
 Диапазон высот полёта над уровнем моря — 200-3000 м;
 Диапазон скоростей полёта — 25-55 м/с;
 Стартовая масса — 50 кг;
 Продолжительность полёта, до 2 часов;
 Определение координат объектов, до 50 м;
 Целевое оборудование — совмещённая строчная камера инфракрасного и видимого диапазонов с разрешением не более 0,6 мрад, чувствительность 100 лк и 0,07К соответственно, поле обзора более 60 градусов.
 Способ старта — катапультный;
 Способ посадки — парашютный

Развитие системы 
Дальнейшим развитием являются БЛА-07 и БЛА-08.

Примечания

Ссылки 
 Комплекс Типчак + видео.
 Страница, посвящённая беспилотнику на сайте КБ «Луч»
 Александр Бумагин. Офицер артиллерии «Типчак» // журнал «Компьютерра» от 19 августа 2008 (интервью с генеральным директором КБ «Луч» М. Ф. Шебакпольским)
 Типчак в Федеральном электронном справочнике вооружения

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные самолёты России